Canals puede referirse a:

 Canals, Ciudad de Argentina.
 Canals, municipio de España.
 Canals, poblado y comuna de Francia.
 Canals, linaje catalán proveniente del linaje Canales.
 Salvador Canals Vilaró (1867-1938), político, ensayista y periodista español.
 Salvador Canals Frau (1893-1958), etnólogo y antropólogo español arraigado en Argentina.
 Salvador Canals Navarrete (1920-1975), jurista canónico español.